LLL pode ser:

Pp*Leal Legião Lusitana PO(LLL) - também conhecida por Leal Legião Portuguesa, corpo de voluntários.
Love's Labour's Lost - é uma das primeiras comédias de William Shakespeare.pl

Desambiguação